Mark Daniel Milligan (* 4. srpna 1985) je australský fotbalista a reprezentant, který je od konce sezony 2016/17 bez angažmá.

Statistiky 
Reprezentační starty Marka Milligana v A-mužstvu Austrálie
''Platné k r. 2014

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na soccerway.com 
 National Football Teams

Narození v roce 1985
Žijící lidé
Australští fotbalisté
Muži
Fotbalisté Northern Spirit FC
Fotbalisté Blacktown City FC
Fotbalisté Sydney FC
Fotbalisté Newcastle United Jets
Fotbalisté JEF United Ičihara
Fotbalisté Melbourne Victory
Fotbalisté Baniyas SC
Narození 4. srpna
Narození v Sydney
Fotbalisté Hibernian FC
Fotbalisté Šanghaj Greenland Šenhua FC
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2018
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2014
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2010
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2006